Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ian Fletcher e Sandy Mayer che hanno battuto in finale Nicholas Kalogeropoulos e Iván Molina 4-6, 6-7, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1974